Oxatjärn kan syfta på:
Oxatjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Oxatjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun,

Se även
Oxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn